Димитр Валентинов Велковски (; ) — болгарский футболист, защитник бельгийского клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
С шести лет начал заниматься футболом в клубе «Ботев» из своего родного города Враца. В 13 лет попал в структуру столичного клуба «Локомотив», с которым в итоге и подписал первый профессиональный контракт. Дебютировал за основной состав в чемпионате Болгарии 26 апреля 2014 года в матче с «Нефтохимиком». Велковски появился на поле на 63-й минуте вместо Димитра Илиева.

30 января 2020 года подписал контракт на 3,5 года с бельгийским «Серкль Брюгге». Первую игру за чёрно-зелёных в Лиге Жюпиле провёл 1 февраля на выезде против «Эйпена», который завершился поражением «Серкля» с минимальным счётом 0:1.

Карьера в сборных 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Болгарии различных возрастов.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Серкль Брюгге»